Anna (voornaam), een meisjesnaam
 Anina (Caraș-Severin), een plaats in Roemenië